Поважний Аркадій Олександрович (1972) — український письменник, краєзнавець, козак та політик.
 Поважний Станіслав Федорович — ректор Донецького державного університету управління у 1992–2007 роках, Герой України.

Українські прізвища